Cancellothyrididae är en familj av armfotingar. Enligt Catalogue of Life ingår Cancellothyrididae i ordningen Terebratulida, klassen Rhynchonellata, fylumet armfotingar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Terebratulida, klassen Articulata, fylumet armfotingar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cancellothyrididae 29 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Armfotingar
Cancellothyrididae